Напольное () — село в Порецком районе Чувашской Республики. Образует Напольновское сельское поселение.День села отмечается в июле.

Топонимика 
Есть несколько версий происхождения эрзянского названия села:
Первая часть топонима, вероятно, возникла от мордовского слова «ало» (нижний), «алвеле» означает Нижнее село. Так именуют Напольное жители Засурья Алатырского района, поскольку оно расположено ниже по течению Суры относительно деревень.
Вторая версия связывает происхождение названия села с разбиением яйца:
По одной из легенд, в здешние леса пришли три мордовских старца. Дорога расходилась на три стороны. Вдруг выпало на землю яйцо. «Сам Всевышний указывает нам, где поселиться, — молвил один из старцев, — и назовем село Алвеле (ал — по-мордовски яйцо)»

История 
В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Никольское Напольное тож, при колодезях, дворцовых крещеной мордвы, вошло в состав Алатырского уезда.

В 1859 году село Напольное, по почтовому тракту из г. Алатыря в г. Курмыш, в 1-м стане Алатырского уезда Симбирской губернии.

В 1872 году прихожанами был построен новый деревянный храм, обнесен деревянной оградой. Престолов в нем два: главный (холодный) — во имя Святителя и Чудотворца Николая и в приделе (теплый) — в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости.

Население 

В 1900 году — в с. Напольном (н. м.) в 163 дворах: 651 м. и 734 ж.;

Инфраструктура 
В селе действуют: Напольновская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Арлашкина Г. Ф.), дом культуры, библиотека, офис врача общей практики, отделение «Почты России» и ветеринарный участок. Имеется православная церковь святителя Николая, построенный в 90-е годы XX века.С 1992 года действует мордовский культурный центр Чувашской Республики.

Известные уроженцы 
 Арлашкин, Григорий Фадеевич — Герой Советского Союза
 Куторкин, Андрей Дмитриевич — эрзянский позт, прозаик.

Улицы 
В селе 8 улиц: Ленина, Арлашкина, Советская, Колхозная, Комсомольская, Пролетарская, Новая, Фролова.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Чебоксарский городской сайт. Село Напольное
 Напольновское сельское поселение. Официальный сайт

Населённые пункты Порецкого района
Эрзянские поселения Чувашии